56-й полк:

Пехотные полки

 56-й егерский полк
 Житомирский 56-й пехотный полк

Танковые полки

 56-й отдельный танковый полк